Fronteira — limite entre duas partes distintas, por exemplo, dois países, dois estados, dois municípios
 Fronteira (matemática) — um conceito de topologia matemática

Municípios do Brasil 
 Fronteira (Minas Gerais)
 Fronteira dos Vales — em Minas Gerais
 Fronteiras (Piauí)

Localidades em Portugal 
 Fronteira (Portugal) — no distrito de Portalegre
 Fronteira (freguesia) — no distrito de Portalegre

Entretenimento 
 Borderline (filme de 1980) — drama com Charles Bronson, exibido no Brasil como A Fronteira
 Border Run — mistério e suspense com 	Sharon Stone, exibido no Brasil como A Fronteira
 Fringe (série) — série de televisão, conhecida como "Fronteiras" no Brasil

Desambiguações de topônimos